Jméno a příjmení Jan Doležal má více nositelů:

 Jan Doležal (lesník) (1847–1901) – český lesník, novinář a odborný publicista
 Jan Doležal (dirigent) (* 1939) – český dirigent
 Jan Doležal (zemědělec) (* 1986) – český zemědělský inženýr, prezident Agrární komory ČR
 Jan Doležal (atlet) (* 1996) – český atletický vícebojař